Lemon Tree puede referirse a:

 Lemon Tree Passage, una localidad australiana de Nueva Gales del Sur. 
 Lemon Tree, es una canción compuesta por el estadounidense Will Holt.
 Lemon Tree, una canción de la banda alemana Fools Garden.